Megaloseptoria är ett släkte av svampar. Megaloseptoria ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Megaloseptoria